Plusieurs systèmes tropicaux ont porté le nom Henri dont :

 Ouragan Henri (1979) a frôlé la péninsule du Yucatán mais a fait peu de dommages ;
 Tempête tropical Henri (1985) a traversé Long Island après s'être considérablement affaiblie ;
 En 1991, le nom ne fut pas utilisé mais aurait pu servir l'être pour la Tempête de l'Halloween 1991, une dépression extratropicale de type Tempêtes du Cap Hatteras qui a absorbé un ouragan et s'est développée brièvement en un petit ouragan avant de rétrograder en une tempête extratropicale et toucher terre dans le Canada Atlantique ;
 Tempête tropicale Henri (2003) a laissé jusqu'à 250 mm de pluie en Floride et dont les restes ont causé des inondations sur la côte du centre-est des États-Unis en donnant des quantités semblables ;
 Tempête tropicale Henri (2009) un système de courte durée de vie en mer ;
 Tempête tropicale Henri (2015) un très faible système de courte durée de vie passant de l'est de Bermudes au sud de Terre-Neuve ;
 Ouragan Henri (2021) de catégorie 1 qui a contourné les Bermudes comme tempête tropicale puis est remonté le long de la côte des États-Unis et a frappé durement la région de New York.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme